Meeuse se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Adrianus Dirk Jacob Meeuse
 Bastiaan Jacob Dirk Meeuse